Dit is een lijst van planetoïden 24501-24600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24501) - || 2001 AN37 || 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24502) - || 2001 AT38 || 1 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (24503) - || 2001 AJ42 || 3 januari 2001 || LONEOS
|-
| (24504) - || 2001 AD45 || 15 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (24505) - || 2001 BZ || 17 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (24506) - || 2001 BS15 || 21 januari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (24507) - || 2001 BH18 || 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24508) - || 2001 BL26 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24509) - || 2001 BT27 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24510) - || 2001 BY31 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24511) - || 2001 BM33 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24512) - || 2001 BK35 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24513) - || 2001 BL35 || 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24514) - || 2001 BB58 || 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24515) - || 2001 BN58 || 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24516) - || 2001 BB66 || 26 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24517) - || 2001 BN71 || 29 januari 2001 || LINEAR
|-
| (24518) - || 2001 BR76 || 26 januari 2001 || Spacewatch
|-
| (24519) - || 2001 CH || 1 februari 2001 || K. Korlević
|-
| (24520) - || 2001 CW1 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24521) - || 2001 CZ1 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24522) - || 2001 CO2 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24523) - || 2001 CV3 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24524) - || 2001 CY3 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24525) - || 2001 CS4 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24526) - || 2001 CA5 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24527) - || 2001 CA6 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24528) - || 2001 CP11 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24529) - || 2001 CW17 || 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24530) - || 2001 CP18 || 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24531) - || 2001 CE21 || 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24532) - || 2001 CY21 || 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (24533) - || 2001 CR27 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (24534) - || 2001 CX27 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (24535) - || 2001 CA28 || 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (24536) - || 2001 CN33 || 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24537) - || 2001 CB35 || 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24538) - || 2001 DM5 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24539) - || 2001 DP5 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24540) - || 2001 DJ16 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24541) - || 2001 DO16 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24542) - || 2001 DD17 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24543) - || 2001 DH19 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24544) - || 2001 DT19 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24545) - || 2001 DP25 || 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24546) - || 2001 DE35 || 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24547) - || 2001 DV36 || 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24548) - || 2001 DW42 || 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24549) - || 2001 DB69 || 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24550) - || 2001 DM71 || 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (24551) - || 2048 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24552) - || 2226 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24553) - || 2590 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24554) - || 2608 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24555) - || 2839 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24556) - || 3514 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24557) - || 3521 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24558) - || 4037 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24559) - || 4148 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24560) - || 4517 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24561) - || 4646 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24562) - || 4647 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24563) - || 4858 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24564) - || 6056 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24565) - || 6577 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24566) - || 6777 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24567) - || 6790 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24568) - || 6794 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24569) - || 9609 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24570) - || 2153 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24571) - || 2179 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24572) - || 2221 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24573) - || 2237 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24574) - || 3312 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24575) - || 3314 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24576) - || 4406 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24577) - || 4841 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24578) - || 1036 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24579) - || 1320 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24580) - || 1414 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24581) - || 1474 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24582) - || 2085 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24583) - || 2197 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24584) - || 3256 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24585) - || 4201 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24586) - || 4230 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24587) Kapaneus || 4613 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24588) - || 4733 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24589) - || 5128 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24590) - || 1156 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24591) - || 2139 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24592) - || 3039 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24593) - || 3041 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24594) - || 3138 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24595) - || 3230 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24596) - || 3574 T-3 || 12 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24597) - || 4292 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24598) - || 4366 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24599) - || 5099 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (24600) - || 1971 UQ || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek|}

Planetoïdenlijsten